Алексей Дмитриевич Алмазов (; 6 января 1885 (или 1886), Херсон — 13 декабря 1936, Луцк) — генерал-хорунжий армии Украинской народной республики (УНР).

Семья и образование 
Родился в семье чиновника. Окончил Тифлисское реальное училище, Алексеевское пехотное юнкерское училище (1907), выдержал испытание для перевода в артиллерию при Михайловском артиллерийском училище (1907).

Российский офицер 
Служил в Либавской крепостной артиллерии, с ноября 1911 — в Ковенской крепостной артиллерии. Окончил курс электротехники при Санкт-Петербургском оружейном заводе (1914). Участник Первой мировой войны. С 1915 — командир 2-й батареи 1-го дивизиона 11-й тяжёлой артиллерийской бригады, с 1916 — командир тяжелой батареи 53-го отдельного тяжёлого артиллерийского дивизиона. В мае-декабре 1917 — командир этого дивизиона. Особенно отличился в бою под Крево (август 1917; во время боя был отравлен газами), за что произведён в полковники и награждён орденом св. Георгия IV степени. Также имел все боевые ордена до ордена св. Владимира IV степени с мечами и бантом включительно.

Украинский офицер 
С января 1918 — командир отдельной конно-егерской батареи Гайдамацкого коша Слободской Украины войск Центральной рады, организованного Симоном Петлюрой. В январе 1918 в главе своей батареи участвовал в уличных боях с большевистскими войсками в Киеве. В середине февраля 1918 в бою под Бердичевом был ранен в ногу. В марте 1918 его батарея была реорганизована в Запорожский конно-егерский оружейный дивизион Отдельной Запорожской дивизии войск Центральной рады. В апреле 1918 участвовал в походе войск Петра Болбочана в Крым. Во время правления гетмана Павла Скоропадского дивизион занимался охраной границы в районе станции Сватово-Белокуракино-Старобельска.

Алмазов командовал своим дивизионом и в составе Действующей армии УНР (неофициально он назывался «Алмазовским дивизионом»). Участник успешного наступления войск УНР на Вапнярку, боёв за Каменец-Подольский, Шатаву, Дунаевцы, Проскуров, Летичев, Винницу, Киев, Первого Зимнего похода 1919—1920. В 1920 участвовал в боях за Могилёв, Ушицу, Дунаевцы, Копычинцы, Галич, в боевых действиях против Таращанской бригады Красной армии на Шумщине, оборонительных боях на Тернопольщине. В конце 1920 был интернирован в польских лагерях. С 3 августа 1921 — генерал-хорунжий армии УНР.

Эмигрант 
В эмиграции с 1923 года работал помощником маркшейдера на угольной шахте общества «Сатурн». В 1926 году переехал в Чехословакию, где в 1930 году закончил гидротехническое отделение Украинской экономической академии в Подебрадах. Затем работал инженером в Луцке.

Литература 
 
 
 

Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Тифлисского реального училища
Генерал-хорунжие (УНР)
Выпускники Украинской хозяйственной академии